Мухаммед бен Яхъя Хамид ад-Дин (1839, Санаа – 4 июня 1904, Кафлат Идхар (; ) был имамом Йемена, который возглавил восстание против османского владычества в 1890-1904 годах.

Восстание
Мухаммед бен Яхья Хамид ад-Дин был потомком основателя государства Зейдитов в Йемен, имама аль-Мансур аль-Касим (умер в 1620 году). Будучи ученым в возрасте, он испытал Османскую оккупацию высокорья Йемена в 1872 году. В 1876 году Мухаммед и другие религиозные лидеры из Санаа были арестованы турками из-за конфликта с Османской властью. Их привезели в Ходейду, где они находились под наблюдением в течение двух лет. Мухаммед пережил изгнание и вернулся к Санаа.

Ссылки

См. также 
 Имамы Йемена

Имамы Йемена